Бантлю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північний захід від Парижа, 21 км на північний захід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бантлю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз